Corruption – gruppo musicale heavy metal polacco
Corruption – film del 1917 diretto da John Gorman
Corruption – film del 1933 diretto da Charles E. Roberts
Corruption – film del 2007 diretto da Christopher R. Bishop
Corruption – videogioco del 1988 per computer